Schöndorf heißen folgende geographische Objekte:

 Schöndorf (an der Ruwer), Gemeinde im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Schöndorf (bei Schleiz), Gemeinde im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
Ortsteile:
 Schöndorf (Breitenbrunn), Ortsteil des Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Schöndorf (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schöndorf (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Schöndorf (Waldfeucht), Ortsteil der Gemeinde Waldfeucht, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Schöndorf (Weimar), Stadtteil von Weimar, Thüringen

 Schöndorf (Gemeinde Wallsee-Sindelburg), Ortsteil von Wallsee-Sindelburg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Schöndorf (Gemeinde Aurolzmünster), Ortschaft der Marktgemeinde Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schöndorf (Vöcklabruck), Stadtteil von Vöcklabruck (Oberösterreich) mit Schloss Schöndorf und Wallfahrtskirche Maria Schöndorf
 Schöndorf (Gemeinde Waldburg), Ortschaft der Gemeinde Waldburg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
sowie:
 Frumușeni (Schöndorf im Banat), Rumänien
 Krásněves, Gemeinde in Tschechien (NS-Zeit)
 Wzgórze Wolności (Schöndorf bei Bromberg), heute Stadtteil von Bydgoszcz in Polen
 Krasna (Cieszyn), Stadtteil von Cieszyn in Polen
Ortsteil der Landgemeinde Bobrowo (Bobrau): Schöndorf (deutscher Name amtlich bis 1945), heutiger polnischer Name: Budy

Schöndorf ist der Name folgender Personen:
 Anton Schöndorf (1904–2007), deutscher Jurist
 Bettina Schöndorf-Haubold (* 1972), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Erich Schöndorf (* 1947), deutscher Umweltstrafrechtler

 Johannes Schöndorf (1935–2019), deutscher Mediziner
 Harald Schöndorf (* 1944), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Schöndorff
 Schöndorfer